Бетани Матек Сандс и Луција Шафаржова су освојиле турнир. У финалу су савладале Џан Јунгжан и Џенг Ђе са 6:4, 7:6(7:5).

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 

 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 2015.
Отворено првенство Аустралије у тенису — женски парови